De Wijnberg is een buurtschap in de wijk Stalberg, in de plaats Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

De buurtschap ligt schuin tegenover Huize Stalberg, aan de voet van de steilrand van het Maasterras. Oorspronkelijk had de helling de naam Schaffersberg, behorende bij de kleine heerlijkheid Stalberg, later tot het landgoed De Zeven Sprungen. De locatie van dit landgoed is echter niet bekend.

Tussen 1833 en 1836 werd door de toenmalige eigenaar, burgemeester Karel Bontamps en zijn compagnon Verwins een wijngaard aangelegd, voor de productie van azijn. Hiermee wordt tevens de naam van het gebied duidelijk.

In de buurtschap liggen tegenwoordig enkele ruime woningen. Oorspronkelijk lag in de buurtschap tevens VSO de Wijnberg.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)